Фердинанд Врангель
 Врангель, Фердинанд Петрович (1796—1870) — барон, адмирал, мореплаватель и полярный исследователь.
 Врангель, Фердинанд Фердинандович (1844—1919) — барон, гидрограф, исследователь Средиземного, Чёрного и Азовского морей, директор Императорского Александровского лицея.